L’Étoile (Jura)
 L’Étoile (Somma)
 L’Étoile – operetka Emmanuela Chabriera